Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова — некоммерческая благотворительная организация, основанная в мае 1994 года по инициативе скрипача и дирижёра Владимира Спивакова. Направления и объекты деятельности МБФ Владимира Спивакова — помощь детям, одаренным в музыке и изобразительном искусстве, в развитии их талантов, организации их творческого процесса в России и за границей. Также одним из важнейших направлений является сохранение и развитие культурных ценностей и обеспечение всесторонней благотворительной поддержки. Фонд является представителем Международной организации Jeunesses Musicales International в России и членом этой организации с 2005 г.

Фонд помогает молодым талантливым музыкантам, танцорам, художникам, организуя для них мастер-классы, концерты, туры и выставки. Стипендиаты Фонда принимают участие в международных и всероссийских конкурсах и фестивалях. С 1994 года фонд является соорганизатором и постоянным участником Международного Музыкального Фестиваля в городе Кольмар, Франция.

Фонд оказывает постоянную поддержку музыкальным школам Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири, Урала, Украины, Белоруссии и т. д., а также школам искусств и художественным школам.

МБФ В. Спивакова поддерживает многие социальные программы, связанные с образованием, наукой, искусством и культурой. Фонд осуществляет поддержку в сфере детского здоровья, помогает сиротам, детям-инвалидам, детским домам и больницам.

Оценки деятельности фонда 
Грузинский пианист Лука Окросцваридзе отмечает, что встреча со Спиваковым изменила его жизнь, хотя и до этого он много выступал и был известен в своей стране.

Примечания

Ссылки 
 Сайт МБФ В. Спивакова
 Сайт Московского Международного Дома Музыки

Международные благотворительные организации
Спиваков
Фонды в России
Организации, основанные в 1994 году